Мело́уні або Ме́лоні () — прізвище ірландського походження від .

Відомі носії:

 Александра Мелоні (;  1992) — новозеландська яхтсменка, олімпійська медалістка (2016).
 Дейв Мелоуні (;  1956) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Дон Мелоуні (;  1958) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Дороті Мелоуні (; 1925) — ім'я при народженні американської акторки, Дороті Мелоун (), лауреатки премії «Оскар» (1957).
 Крістін Мелоні (;  1981) — американська гімнастка, олімпійська медалістка (2000).
 Метт Мелоуні (;  1971) — американський баскетболіст, захисник.
 Філ Мелоуні (;  1927) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Френсіс Т. Мелоуні (; 1894—1945) — американський політик-демократ.
 Шон Малоні (;  1983) — шотландський футболіст, фланговий півзахисник.